Sickbag — дэт-метал/грайндкор группа из Франции.

История 
Группа Sickbag сформировалась в середине 2003 года в составе: Жульен Генри (вокал), Фракос Рукс-Вечиали (ударные), Диего Джейсон (гитара), Жульен Диверт (гитара), и Жоким Пикот (бас). Спустя 6 месяцев было записано первое демо, получившее название Vomiting Reflex (Рвотный рефлекс). После выпуска демо последовали многочисленные выступления.

В 2004 году выходит мини-альбом A Perfect World of Shit (Совершенный мир говна). Мини-альбом получил хорошие отклики у слушателей и в музыкальной прессе. Благодаря этой EP Sickbag подписались на лейбл Deadcirkus Records. В 2005 году выходит сплит с участием Sickbag и ещё трёх групп — Disaster, Elysium и Desecrator. Sicbag представили на этом релизе 4 свои композиции, записанные в Studio Cave.

В 2006 году Sickbag подписались на польский лейбл Deaformeathing Productions. В течение 8 дней группа записала свой дебютный альбом в профессиональной студии Loko Studio. Дебютный альбом получил название Bushido Codex и вышел в июле 2006 года (во Франции в сентябре). В дальнейшем Sickbag выступили на знаменитом чешском грайнд фестивале Obscene Extreme, а затем выступила на крупнейшем фестивале СНГ Metal Heads Mission.

Дискография 
 2003 — Vomiting Reflex (демо) (100 экземпляров)
 2004 — A Perfect World of Shit (EP) (500 экземпляров)
 2005 — Da Grind (сплит) (500 экземпляров)
 2005 — Sumo Disenterie (1000 экземпляров)
 2005 — Who's the Next (EP)
 2006 — Bushido Codex (1000 экземпляров)

Участие в компиляциях 
 2006 Overcome Compilation (10000 экземпляров)
 2006 Obscene Extreme compilation (5000 экземпляров)

Участники

Настоящий состав 
 Julien Henri — вокал
 Diego Janson — гитара
 Julien Divers — гитара
 Big Joakim Piquot — бас

Бывшие участники 
 Francois Roux Vecchiali — ударные

Ссылки 
 Форум о группе на Ecclipse.net 
 Интервью с Diego Janson — гитаристом группы (2007 год) 

Дэт-метал-группы Франции
Грайндкор-группы Франции